Indoeuropéer kan avse:

 Indoeuropéer (stammar) – spridning av indoeuropeiska språk inte i detalj klarlagt
 Urindoeuropéer – de tänkta talarna av det urindoeuropeiska språket

Se även
 Indoeuropeiska språk – en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk
 Urindoeuropeiska – det urspråk som med varierande grad av säkerhet kan rekonstrueras utifrån lagar om fonetiska förändringar bland de indoeuropeiska språken

es:Indoeuropeo